Ван Маньли (, род. 17 марта 1973 года) — китайская конькобежка, вице-чемпионка зимних Олимпийских игр 2006 года, участница зимних Олимпийских игр 1998, 2002 годов, двукратная чемпионка мира на дистанции 500 метров, 5-кратная чемпионка Китая.

Биография 
Ван Маньли с раннего детства занималась лёгкой атлетикой. Благодаря его выдающемся выступлениям на соревнованиях по лёгкой атлетике в начальной школе она была замечена тренерами спортивных школ и была выбрана в качестве конькобежца. Маньли начала заниматься конькобежным спортом в возрасте 11 лет в спортивной школе Муданьцзяна. Вскоре выиграла чемпионат на дистанции 500 метров в соревнованиях по конькобежному спорту среди начальных и средних школ города Муданьцзян и в 1988 году стала учеником тренера Се Тяньена.

Первым крупным успехом для Ван Маньли стало участие в 1993 году на чемпионате Азии в Саппоро, где она заняла 2-е место в забеге на 500 м. В сезоне 1995/96 дебютировала на Кубке мира и участвовала на зимних Азиатских играх в Харбине и на дистанции 500 м выиграла золотую медаль. В том году также дебютировала на спринтерском чемпионате мира в Херенвене, где заняла 17-е место.

Маньли никак не могла перейти 40-секундную отметку на дистанции 500 м и это продолжалось ещё несколько сезонов. В 1998 году на своих первых зимних Олимпийских играх в Нагано она заняла 21-е место в забеге на 500 м и 30-е на 1000 м. Через год на зимних Азиатских играх в Канвондо выиграла бронзу на своей коронной дистанции 500 м. Чтобы усилить физическую тренировку, с 1999 года Се Тяньен добавил Манли много тренировок по шоссейному велоспорту.

В 2000 году усилия оправдались и на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Нагано она заняла 11-е место с результатом 38,92 секунды. В 2001 году выиграла 500-метровку на чемпионате Азии в Харбине и на чемпионате Китая. На чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити вновь заняла 11-е место.

В 2002 году на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити заняла 13-е место на дистанции 500 м и 26-е на 1000 м. В сезоне 2002/03 Маньли стала 4-й в беге на 500 м на спринтерском чемпионате мира в Калгари и на зимних Азиатских играх в Аомори завоевала золотую медаль в забеге на 500 м и серебряную на 1000 м.

В марте 2003 года на чемпионате мира в Берлине выиграла серебряную медаль на дистанции 500 м. В 2004 году вновь стала чемпионкой Китая в спринте, выиграла впервые 500 м на чемпионате мира в Сеуле, заняла 4-е место на спринтерском чемпионате мира в Нагано и взяла золото в общем зачёте Кубка мира на 500 м.

В сезоне 2004/05 Ван Маньли она полностью повторила победную серию прошлого сезона, став чемпионкой Китая и чемпионкой мира в спринтерском многоборье и одержала вторую подряд победу в общем зачёте Кубка мира на 500-метровке. В 2006 году на спринтерском чемпионате мира в Херенвене по сумме 4-х дистанции заняла 2-е место. 

На зимних Олимпийских играх в Турине стала серебряным призёром в забеге на 500 м, уступив золотую медаль российской спортсменке Светлане Журовой, у которой результат до игр был слабее, чем у Маньли. В беге на 1000 м она стала 20-й. После игр у неё усилилась травма правого колена, и в следующие два сезона она практически не участвовала ни в каких соревнованиях. В 2008 году она перенесла артроскопическую операцию по удалению сустава поврежденной правой ноги. Летом 2008 года она завершила карьеру спортсменки.

За свою 24-летнюю спортивную карьеру Ван Маньли выиграла в общей сложности 22 этапа кубка мира.

Личная жизнь 
Ван Маньли после ухода из спорта, с 2009 года работала в тренировочном отделе Хэйлунцзянского ледового тренировочного центра по обслуживанию спортивной команды. 3 мая 2017 года она была избрана представителем провинции Хэйлунцзян на 19-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая на 12-м съезде партии провинции Хэйлунцзян и занимала должность заместителя директора Центра ледовой подготовки провинции Хэйлунцзян. В 1997 году она познакомилась с Фэн Минцяном, который является заместителем начальника студенческой секции Провинциального центра управления талантами Ледового резерва. В 2002 году они поженились, а 20 февраля 2010 года у них родился сын Фэн Чуаньи.

Примечания

Ссылки 
  - Профиль на сайте live.isuresults.eu
  Статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — биография на сайте baike.com
 На www.skateresults.com

Конькобежцы Китая
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения